Akgüney (Alaçam), een dorp in het Turkse district Alaçam
 Akgüney (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
 Akgüney (Beylikova), een dorp in het Turkse district Beylikova
 Akgüney (Gerze), een dorp in het Turkse district Gerze
 Akgüney (İnebolu), een dorp in het Turkse district İnebolu
 Akgüney (İspir), een dorp in het Turkse district İspir
 Akgüney (Kabadüz), een dorp in het Turkse district Kabadüz